Зека се може односити на:

 деминутив од речи зец
 Зека Буљубаша, српски хајдук
 Хаџи Зека, албански национални борац
 Зека (школски часопис) који су издавале Дечје новине
 више филмских ликова
 Зека (фудбалер), грчки фудбалер